Jianshan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jianshan (köping i Kina, Guangxi), 
 Jianshan (köping i Kina, Chongqing, lat 30,09, long 106,17), 

Robotskapade Kinaförgreningar